Влади́мир Никола́евич Са́вченко (; 9 сентября 1973, Донецк, УССР, СССР) — украинский вратарь, тренер. Выступал за сборную Украины.

Карьера

Клубная 
В 1991 году выступал за харьковский «Маяк», принимавший участие во 2-й низшей лиге Чемпионата СССР (по совместительству — Чемпионат Украинской ССР. Команда заняла последнее место, не сумев выиграть ни одного матча, сыграв 10 встреч вничью и проиграв 40 матчей (разница мячей 31:121). Владимир Савченко принял участие в 40 матчах команды. С обретением независимости команда была передана на баланс школы олимпийского резерва, и сменила в этой связи название на «Олимпик». Весной 1992 года приняла участие в переходной лиге 1-го Чемпионата Украины по футболу. Проведя 16 встреч, команда заняла 6-е место из 9 участников в своей подгруппе, не сумев квалифицироваться во Вторую лигу. Владимир Савченко принял участие в 14-ти матчах команды. В межсезонье 1992 года перешёл в харьковский «Металлист». Первый сезон в клубе провёл в запасе, не сыграв ни одной игры. В следующем провёл 15 игр, пропустил 29 мячей. Всего за клуб сыграл 27 игр. По ходу сезона 1994/1995 перешёл в «ЦСКА-Борисфен», с которым выиграл серебряные медали и право выступать в следующем сезоне в Высшей лиге. В сезоне принял участие в 11 матчах. В следующем сезоне в Высшей лиге провёл за клуб всего 2 матча, пропустил 1 гол. Всего в Высшей лиге чемпионата Украины сыграл 17 игр, пропустил 31 гол.

В 1996 году перешёл в южнокорейский «Анян Эл-Джи Читас», за который провёл 7 игр.

В дальнейшем выступал в Высшей/Премьер-лиге чемпионата России. Провёл 36 «сухих» матчей.

В сборной 
За сборную Украины сыграл 2 матча (пропустил 3 гола), во время южнокорейского турне в сентябре 1994 года против команды хозяев. Дебютировал на стадионе «Каннын Стэдиум» (, Каннын) 11 сентября 1994 года (0:1). Свой второй (и последний) матч сыграл  на стадионе «Тондэмун Стэдиум» (, Сеул) 13 сентября 1994 года (0:2). В обоих матчах защищал цвета харьковского «Металлиста».

Достижения

Украина 
 Серебряный призёр Первой лиги Украины (1): 1994/95

Россия 
 Победитель первенства Первого дивизиона России (1): 2004
 Обладатель Кубка России (1): 2004
 Финалист Кубка России (1): 2003

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Футбольная Украина
 
 Клуб «сухих» вратарей России (СТАТИСТИКА)

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Маяк» Харьков
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Сеул»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Футбольные тренеры Украины